Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „49”:

Austro-węgierskie:
 49 Dywizja Piechoty (1909–1914)
 Dywizja Piechoty Pustertal (1915–1917) → 49 Dywizja Piechoty (1917–1918)

Inne:
 49 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 49 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 49 Dywizja Strzelecka